Побединский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Побединский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Побединский сельсовет — в Грачёвском районе Оренбургской области.